Улица Бёюк Гала ( — Большая Крепостная) — улица в Баку, в историческом районе Ичери-шехер (Старый город), от улицы Асафа Зейналлы до улицы Кичик Гала (Шемахинские ворота).

Один из главных туристических маршрутов Старого города.

История 
Одна из старейших улиц города, частично идёт по древнему караванному пути. Сложным маршрутом проходит через Старый город, деля его на феодально-аристократическую верхнюю и торгово-ремесленную нижнюю части. Посетивший в 1840-х годах Баку И. Березин так описывал улицу: «Как беспристрастный описыватель, я могу рекомендовать в Баку только одну улицу, которая неизвестными в геометрии линиями идет от Шемахинских ворот и пересекает почти весь город в направлении к морю»

В марте 1850 года в начале улицы у Шемахинских ворот началось строительство церкви Святого Николая. Для строительства был выбран проект архитектора Белова, выполнившего его в греко-византийском стиле. Высота оконченной в 1858 году постройки составила 45 м. Церковь была освящена в честь святого Николая Мирликийского. В 1930 году церковь была частично разрушена и приспособлена под гражданские нужды.

В 1970-е годы была частично снесена старая застройка улицы (в частности, дом Анифы Тагиева) и возведено здание Национальной энциклопедии.

Застройка 

д. 9 — Посольство Швейцарии
д. 28 — Азербайджанский комитет мира
д. 39 — Офис Совета Европы в Азербайджанской Республике
д. 41 — Научный центр «Азербайджанская национальная энциклопедия»
д. 42 — Музей археологии и этнографии (Дом с цепями)
д. 44 — Дворцовый комплекс бакинских ханов

Ряд домов на улице объявлен памятниками архитектуры местного значения

Достопримечательности 

Памятник Гасан беку Зардаби (Меликову) перед зданием Главной редакции Азербайджанской национальной энциклопедии.

Улица в кинематографе 

У выхода улицы на улицу Асафа Зейналли снят ряд эпизодов ильма «Бриллиантовая рука» — Семён Семёнович делает фотографии не сняв крышку с объектива фотоаппарата, над его плечом хорошо виден минарет Джума-мечети, вдвоём с Козодоевым они уворачиваются от проезжающего верблюда

В фильме «Тегеран-43» на улице находилось ателье Мустафы, здесь снимались эпизоды перестрелки героев фильма

В фильме «Человек-амфибия» в бассейне (специально сооружённом к съёмкам) на улице плескался ихтиандр

Улица в медиа 
На улице снят ряд эпизодов клипа «До рассвета» Сати Казановой и Арсениума

Примечания

Ссылки 
Улица Большая Крепостная 17 (Баку)

Гала